(519) Сильва́ния () — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S. Он был открыт 20 октября 1903 года американским астрономом Раймондом Дуганом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь лесов, по которым в детстве любил гулять этот астроном.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км